Лейте (острів) () — острів в центрі філіппінського архіпелагу.
 Лейте (затока) — затока, частина Філіппінського моря, розташована біля східного узбережжя острова Лейте.
 Лейте (провінція) — провінція Філіппін, розташована в регіоні Східні Вісаї.
 Південний Лейте — провінція Філіппін, розташована в регіоні Східні Вісаї.
 Адріану Лейте Рібейру (порт. Adriano Leite Ribeiro, * 17 лютого 1982, Ріо-де-Жанейро) — бразильський футболіст.